Gibraltar Premier Division byla nejvyšší fotbalová soutěž pořádaná na území Gibraltaru, od sezóny 2019/20 ji nahradila Gibraltar National League. Premier Division byla pořádána Gibraltar Football Association, oficiálně byla tato liga založena v roce 1905. Od sezóny 2013/14 se kluby kvalifikovaly do evropských pohárů (poprvé se tak kvalifikoval klub Lincoln Red Imps FC do 1. předkola Ligy mistrů UEFA 2014/15). Všechny ligové zápasy se hrály na stadionu Victoria Stadium.

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků 
Zdroj:

1895–2013 

Pozn.: Lincoln Red Imps FC nesl v letech 2002–2007 název Newcastle FC.

2014–2020

2020-současnost

Odkazy

Reference

Související články 
 Gibraltarská fotbalová reprezentace

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Gibraltarského svazu 
 Gibraltar - seznam mistrů 

Fotbalové ligové soutěže
Vzniklo 1895